Metal puede referirse a:
 El metal, cada uno de los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad.
 Metal, municipio del condado de Franklin, en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes grabaciones discográficas:
 Metal, álbum de la banda mexicana de heavy metal Fongus.
 Metal, álbum de la banda canadiense de thrash metal Annihilator.

Además, puede referirse a:
 El heavy metal, un género musical.
 Los instrumentos de viento-metal, instrumentos musicales de viento compuestos por un tubo de metal (generalmente latón), que puede estar doblado o recto, una boquilla y una campana en el extremo opuesto a la boquilla.
 La metalicidad, concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella.